Rincón de la Victoria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rincón de la Victoria (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Rincón de la Victoria (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar